Parkins est un patronyme porté notamment par :

 Barbara Parkins (1942-), actrice canadienne ;
 David Parkins (1955-), illustrateur anglais ;
 Zeena Parkins (1956-), harpiste américaine.